Miejscowości w Polsce
 Miejscowości podstawowe
 Olszanka – wieś w województwie lubelskim, w powiecie biłgorajskim, w gminie Turobin 
 Olszanka – wieś w województwie lubelskim, w powiecie krasnostawskim, w gminie Kraśniczyn 
 Olszanka – wieś w województwie lubelskim, w powiecie krasnostawskim, w gminie Łopiennik Górny 
 Olszanka – wieś w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim, w gminie Krzczonów 
 Olszanka – wieś w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Podegrodzie 
 Olszanka – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie łosickim, w gminie Olszanka 
 Olszanka – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie wyszkowskim, w gminie Wyszków 
 Olszanka – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie żyrardowskim, w gminie Puszcza Mariańska 
 Olszanka – wieś w województwie opolskim, w powiecie brzeskim, w gminie Olszanka 
 Olszanka – wieś w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim, w gminie Nowinka 
 Olszanka – wieś w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Zabłudów 
 Olszanka – wieś w województwie podlaskim, w powiecie sejneńskim, w gminie Sejny 
 Olszanka – wieś w województwie podlaskim, w powiecie sokólskim, w gminie Suchowola 
 Olszanka – wieś w województwie podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Filipów 
 Olszanka – wieś w województwie podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Przerośl 
 Olszanka – wieś w województwie podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Rutka-Tartak 
 Olszanka – wieś w województwie podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Szypliszki 
 Olszanka – wieś w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim, w gminie Przywidz
 Integralne części miejscowości
 Olszanka – część wsi Białopole w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim, w gminie Białopole
 Olszanka – część wsi Rogienice Wielkie w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock
 Olszanka – część wsi Posejanka w województwie podlaskim, w powiecie sejneńskim, w gminie Sejny

 Miejscowości na Białorusi (biał. Альшанка, Alszanka lub Гальшанка, Halszanka, Holszanka)
 Olszanka – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie pińskim
 Olszanka – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim
 Olszanka – dawna wieś w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Plusy.

 Miejscowości w Rosji (ros. Ольшанка)
 Olszanka – osiedle typu wiejskiego w obwodzie kurskim, w rejonie bolszesołdatskim 
 Olszanka – wieś w obwodzie kurskim, w rejonie lgowskim
 Olszanka – wieś w obwodzie rostowskim, w rejonie celińskim
 Olszanka – wieś w obwodzie smoleńskim, w rejonie chołm-żyrkowskim

 Miejscowości na Ukrainie (ukr. Вільшанка,Wilszanka)
 Olszanka – w obwodzie czerkaskim, w rejonie chrystyniwskim
 Olszanka – w obwodzie czerkaskim, w rejonie humańskim
 Olszanka – w obwodzie czerkaskim, w rejonie żaszkowskim
 Wilszanka (Olszanka) – w obwodzie czernihowskim, w rejonie semeniwskim
 Olszanka – w obwodzie kirowohradzkim, w rejonie nowoarchanhelskim
 Olszanka – w obwodzie lwowskim, w rejonie żółkiewskim
 Wilszanka (Olszanka) – w obwodzie odeskim, w rejonie sawrańskim
 Olszanka – w obwodzie połtawskim, w rejonie łubieńskim
 Wilszanka (Olszanka) – w obwodzie sumskim, w rejonie łebedyńskim
 Wilszanka (Olszanka) – w obwodzie sumskim, w rejonie sumskim
 Olszanka – w obwodzie tarnopolskim, w rejoniezborowskim
 Olszanka – w obwodzie winnickim, w rejonie kryżopilskim
 Olszanka – w obwodzie winnickim, w rejonie kuryłowieckim
 Olszanka – w obwodzie wołyńskim, w rejonie szackim
 Olszanka – w obwodzie żytomierskim, w rejonie cudnowskim
 Olszanka – w obwodzie żytomierskim, w rejonie emilczyńskim

 Wody
 W Polsce
 Olszanka – struga, dopływ Brzozówki
 Olszanka – potok, dopływ Kaczawy
 Olszanka – struga, dopływ Kanału Ulgi
 Olszanka – potok, dopływ Łosinieckiego Potoku
 Olszanka – struga, dopływ Narwi
 Olszanka – rów wodny, dopływ Netty
 Olszanka – struga, dopływ Radomirki
 Olszanka (potocznie Olszanica) – rzeka, (prawy) dopływ Sanu; płynie w Górach Sanocko-Turczańskich
 Olszanka – potok, (prawy) dopływ Sanu; płynie na Pogórzu Przemyskim
 Olszanka – struga, dopływ Szczeberki
 Olszanka – struga, dopływ Zalewu Wiślanego
 Olszanka – struga, dopływ Żelechówki

 Na Białorusi
 Olszanka – rzeka na Białorusi, dopływ Ułły

 Administracja
 Olszanka – gmina w województwie opolskim, powiecie brzeskim
 gmina Olszanka (powiat łosicki) – gmina w województwie mazowieckim, powiecie łosickim

 Olszanka gromada w powiecie augustowskim
 Olszanka (gromada w powiecie brzeskim) gromada w powiecie brzeskim
 Olszanka (gromada w powiecie gdańskim) gromada w powiecie gdańskim
 Olszanka gromada w powiecie łosickim

 Inne
 olszanka – rodzaj roślin z rodziny olszankowatych
 Olszanka – przystanek kolejowy w Olszance, w województwie opolskim, w powiecie brzeskim, w gminie Olszanka, w Polsce

 Zobacz też
 Ożarki-Olszanka
 Włosty-Olszanka
 Wilszanka (Olszanka)
 Wilszanka (ujednoznacznienie)

 Linki zewnętrzne